Яшалта — посёлок, административный центр Яшалтинского района Калмыкии.
 Яшалта — наименование села Солёное в Яшалтинском районе Калмыкии в XIX — начале XX века.
 Яшалта — название Большого Яшалтинского Соленого озера. Употребляется местным населением.